Toto je seznam dílů seriálu Spidey and His Amazing Friends.

Přehled řad

Seznam dílů

První řada (2021–⁠2022)

Druhá řada: Glow Webs Glow (2022-2023)

Třetí řada

Kraťasy

První řada (2021)

Druhá řada (2022)

Externí odkazy 
 

Spidey and His Amazing Friends
Spidey and His Amazing Friends